Aleksandr Kislitsyn (em russo: Александр Кислицын) (Nascido em 8 de março de 1986, em Karaganda) é um jogador de futebol cazaque. Atualmente defende o Irtysh Pavlodar.

Referências

Ligações externas
Perfil em National-Football-Teams.com 
Perfil em Soccerway
Perfil no Ogol

Futebolistas do Cazaquistão